Баллихонис:

 Баллихонис — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Мейо (провинция Коннахт).
 Баллихонис — железнодорожная станция в графстве Мейо, Республика Ирландия.